SCC – Self Compacting Concrete
 Silesia City Center
 Sąd Najwyższy Kanady (Supreme Court of Canada)
 Kanadyjska Rada ds. Standardów (Standards Council of Canada))
 Safety Checklist Contractors – system kontroli norm bezpieczeństwa u wykonawców
 rak kolczystokomórkowy skóry – ang. Squamous-cell carcinoma

sv:SSC